

Patronyme 

Albert John Moffatt (1922-2012), acteur et un dramaturge anglais.Ariane Moffatt (1979-), auteur-compositeur-interprète québécoise.Bernard Moffatt (1946-), militant politique  et syndicaliste.Keith Moffatt (1935-), mathématicien et professeur britannique.Keith Moffatt (1984-), athlète américain, sauteur en hauteur.Tracey Moffatt''' (1960-), photographe et cinéaste australienne.

Voir aussi

Patronyme anglais